Tatanagar kan syfta på följande platser:

Indien 

 Jugsālai, del av en befolkad plats, Jharkhand, Purba Singhbhum, 
 Jamshedpur (ort), Jharkhand, Purba Singhbhum, 

Robotskapade Indienförgreningar